Malla désigne notamment :

Patronymes 

 Ceferino Giménez Malla (1861-1936), laïc catholique gitan, martyr, bienheureux catholique. 
 Malla, une dynastie ayant régné sur le Népal du .
 Malla, surnom de Agustín García Díaz (1897-1920), matador espagnol.

Toponymes

Malla, localité du Cameroun, située dans la Région de l'Extrême-Nord.

Malla, commune d'Espagne dans la province de Barcelone en Catalogne.

Malla, un des 16 royaumes de l'Inde ancienne (Mahâ-Janapadas).

Dynastie Malla, dynastie au pouvoir dans la vallée de Katmandou de 1201 à 1779.
 Royaume de Khasa-Malla, royaume qui existait dans l'actuel Népal occidental.